El Kuroda Park  está localizado en la ciudad de Guasave, Sinaloa, México. Es casa de los Algodoneros de Guasave de la Liga Mexicana del Pacífico desde 1970 hasta el 2014, en 2019 inicia una nueva era. Tiene una capacidad para 8,000 espectadores.
En 1972 vio el primero y último campeonato de los Algodoneros de Guasave. Para su regreso al béisbol profesional fue remodelado con recursos del empresario Alfredo Harp Helu y la CONADE.

El 25 de agosto de 2021 cambian su nombre a Kuroda Park, antes Estadio Francisco Carranza Limón.

Estadios de béisbol de México del siglo XX
Instalaciones deportivas en el estado de Sinaloa
Guasave
Instalaciones deportivas de México de los años 1970
Arquitectura de 1970
Deporte en México en 1970
Béisbol en 1970
México en 1970